LPD eller lpd kan henvise til:

 Landing Platform Dock, et Landgangsfartøj
 Liberale Demokratiske Parti (LPD), et politisk parti i Japan